Barton County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Barton County (Kansas) – okres státu Kansas
 Barton County (Missouri) – okres státu Missouri